Ring 2 kan henvise til flere artikler.

 Ring 2 (Brønderslev) – en ringvej i Brønderslev
 Ring 2 (Helsingør) – en ringvej i Helsingør
 Ring 2 (Hillerød) – en ringvej i Hillerød
 Ring 2 (Holstebro) – en ringvej i Holstebro
 Ring 2 (København) – en ringvej i København
 Ring 2 (Næstved) – en ringvej i Næstved
 Ring 2 (Odense) – en ringvej i Odense
 Ring 2 (Roskilde) – en ringvej i Roskilde
 Ring 2 (Silkeborg) – en ringvej i Silkeborg
 Ring 2 (Vejle) – en ringvej i Vejle
 Ring 2 (Aarhus) – en ringvej i Aarhus
 Uden for Danmark
 Ring 2 (Oslo) – en ringvej i Oslo (faktisk Riksvei 161)
 Ring II, Esbo, Finland